Agrippa Postumus (12 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.), fils adoptif de l'empereur Auguste.
 Postume (? - 269), usurpateur gaulois proclamé empereur en 260

Homonymie